Phillip Jean Chu Joy Lanat (California, 18 de octubre de 1988) es un ingeniero industrial, presentador de televisión y celebridad de internet  estadounidense-peruano de ascendencia china y francesa. Es más conocido por su participación en el programa televisivo de tecnología TEC del canal América Televisión, donde se desempeña en el rol de editor en jefe y copresentador.

Biografía

Primeros años 
Phillip es hijo de padre peruano de ascendencia china y madre estadounidense de ascendencia francesa. Nació en el estado de California, lugar donde vivió hasta el primer año de edad, cuando se mudó a Francia hasta llegar a los 7 años. 

Tiempo después se mudó al Perú (país de la familia de su padre), instalándose en la capital Lima y estudió ingeniería industrial en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, siendo egresado sin ejercer la profesión.

Trayectoria 
Sus inicios en la tecnología, lo realizó desde pequeño mientras estaba en el colegio. 

Tras terminar sus estudios en la universidad, Chu Joy fundó su propio emprendimiento LEAP Game Studios, siendo ella dedicada a los videojuegos y la cultura pop. 

En el 2013, se sumó al programa televisivo Cinescape, teniendo cortas participaciones. Además, fue incluido en el programa de tecnología TEC del canal América Televisión, donde se desempeña en la actualidad como editor en jefe y a la par, presentador de su propio segmento de videojuegos y los últimos avances del rubro. También fue partícipe junto a los hermanos Chiara y Bruno Pinasco en algunos reportajes del programa por el extranjero, especialmente en Japón y Estados Unidos. Además realiza sorteos en los medios, tanto en televisión como en internet.

A lo paralelo con TEC, Chu Joy se dedica un tiempo a la docencia como profesor de diseño de videojuegos (Game Desing) en el instituto peruano Toulouse Lautrec y a la par, en la Pontificia Universidad Católica del Perú como profesor de la Escuela de Arte Digital, además de especializarse en relaciones públicas. 

En 2021, fue galardonado por los Premios Luces, organizado por el diario El Comercio en la categoría Mejor producción innovadora y nuevos formatos, por su trayectoria y relevancia en la tecnología.

Televisión

Premios y nominaciones

Referencias 

Nacidos en 1988
Ingenieros de Perú
Presentadores de televisión de Perú
Personalidades de Internet de Perú
Empresarios de Perú

Alumnado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas